Palavra
Ou ainda:
Palavra (ciência da computação)

Livros
A Palavra - de Casimiro de Brito
As Palavras - de Sartre

Veja também
Word

Desambiguação